Název Malovice má více sídel:
 Malovice (okres Prachatice), obec v okrese Prachatice
 Malovice (Erpužice), část obce Erpužice v okrese Tachov
 Malovice (Bor), část města Bor v okrese Tachov
 Malovice (Miličín), část obce Miličín v okrese Benešov